«Sittin' on Top of the World» — третій студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 5 травня 1998.

Список пісень

Чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Англомовні музичні альбоми